Руслан Гаджимагомедович Магомедов (26 ноября 1986 года, Кизилюрт, Дагестанская АССР, РСФСР, СССР) — российский боец смешанных единоборств.

Родился 26 ноября 1986 года в Кизилюрте. По национальности даргинец .В восемь лет отец привёл его в секцию бокса. Но Магомедов предпочитал игровые виды спорта, поэтому вскоре перешёл в футбол. В юношеские годы вошёл в состав взрослой команды кизилюртовского «Автомобилиста». Затем Магомедов занялся карате, а после этого — тайским боксом.

Был призван в армию. Служил в ракетных войсках, сначала в Екатеринбурге, а затем в Иркутске. Прошёл отбор в спецназ, где прослужил четыре года и дослужился до звания старшего лейтенанта. Тогда же начал участвовать в соревнованиях по рукопашному бою для военнослужащих. После одного из таких состязаний получил приглашение от президента клуба «Академия ММА» переехать в Москву и заняться профессиональными боями.

Принимал участие в съёмках телесериала «Дружба народов» на ТНТ.

Статистика боёв

Исключение из UFC 

Руслан Магомедов был исключён из UFC в 2019 году по решению USADA, за тройное нарушение антидопинговой политики, также боец получил пожизненную дисквалификацию на занятие данным видом спорта в США. Причиной стало использование стероидов.

Первый тест российский спортсмен провалил 17 сентября 2016 года, попавшись на употреблении селективного модулятора андрогеновых рецепторов остарина и получив отстранение на два года.

В октябре 2018 года в его организме были найдены следы нескольких метаболитов, метилтестостерона и станозолола.

5 февраля 2019 года USADA попыталось протестировать Магомедова вновь, но он отказался сдавать анализы, что послужило причиной для пожизненной дисквалификации.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 

Спортсмены Дагестана
Бойцы смешанных единоборств России
Бойцы смешанных единоборств Дагестана